Macbeth (toneelstuk), volledige titel: The Tragedy of Macbeth, een toneelstuk van William Shakespeare


Personen

Echt bestaand 
 Macbeth van Schotland (Mac Bethaid mac Finláech) (1005–1057), koning van Schotland (1040–1057)

Fictief 
 Macbeth (personage) en Lady Macbeth (personage), personages uit Shakespeares Macbeth
 Lady Macbeth uit het district Mtsensk, een novelle van Nikolaj Leskov

Opera's 
 Macbeth (opera), een opera van Giuseppe Verdi, gebaseerd op de tragedie van Shakespeare
 Lady Macbeth uit het district Mtsensk (opera), een opera van Dmitri Sjostakovitsj

Films 
 Macbeth (1948), een film van Orson Welles
 Throne of Blood, een Japanse versie van Akira Kurosawa
 Macbeth (1968), een televisiefilm van regisseur Barry Boys
 Macbeth (1971), een film van Roman Polański
 Macbeth (tekenfilm), een tekenfilm uit 1993 van Herman Finkers
 Macbeth (2005), een film van Mark Brozel
 Macbeth (2015), een film van Justin Kurzel
 Lady Macbeth (film), een film uit 2016 van William Oldroyd
 The Tragedy of Macbeth (film), een film uit 2021 van Joel Coen

Musicals 
 Macbeth (musical), een musical gebaseerd op de tragedie van Shakespeare, geproduceerd door de Zoetermeerse theaterproducent Greg & Baud Productions

Andere betekenissen 
 Macbeth (band), een gothicmetalband uit Italië
 Macbeth (Halvorsen), toneelmuziek van Johan Halvorsen, passend bij het toneelstuk in de uitvoeringen van 1920